Wet (wetenschap), een regel die een bepaalde wetmatigheid beschrijft in de natuur of de maatschappij
Natuurwet (ethiek), van het Latijnse lex naturae, een begrip gehanteerd in de ethiek en theologie
Een wet (een geheel van rechtsregels) aangaande natuurbescherming

Zie ook
Natuurrecht